Марш Азербайджан () е държавният химн на Азербайджан, сред главните държавни символи, заедно със знамето и герба.

Музиката е написана през 1919 г. от азербайджанския композитор Узеир Гаджибеков, а текстът е написан от поета Ахмед Джавад. Химнът е официално приет на 27 май 1992 г. след възстановяването на независимостта на Азербайджан.

Текст

Оригинален текст

Източници 

Азербайджан
Национални символи на Азербайджан
Класическа музика в Азербайджан
Азербайджански песни